

България в квалификациите 
Група 5

 1 септември 1996 г.,  2-1 
 1 септември 1996 г.,  4-0 
 8 октомври 1996 г.,  1-2 
 9 октомври 1996 г.,  1-1 
 10 ноември 1996 г.,  0-4 
 10 ноември 1996 г.,  2-0 
 14 декември 1996 г.,  1-3 
 15 декември 1996 г.,  1-0 
 29 март 1997 г.,  1-1 
 31 март 1997 г.,  0-3 
 2 април 1997 г.,  4-1 
 30 април 1997 г.,  3-0 
 30 април 1997 г.,  2-0 
 8 юни 1997 г.,  4-0 
 8 юни 1997 г.,  2-0 
 20 август 1997 г.,  1-0 
 7 септември 1997 г.,  1-3 
 10 септември 1997 г.,  1-0 
 11 октомври 1997 г.,  4-2 
 11 октомври 1997 г.,  2-0

България на финалите 
Група D

 12 юни, Монпелие, „Стад дьо ла Мосон“ – 27 650 зрители
Парагвай – България 0:0

 13 юни, Нант, „Стад дьо ла Божоар“ – 33 257 зрители
Испания – Нигерия 2:3
1:0 Фернандо Йеро (21), 1:1 Муту Адепожу (24), 2:1 Раул (47), 2:2 Гарба Лавал (73), 2:3 Сънди Олисех (78)

 19 юни, Париж, „Парк де Пренс“ – 45 500 зрители
Нигерия – България 1:0
1:0 Виктор Икпеба (27)

 19 юни, Сент Етиен, „Жофроа Гишар“ – 30 600 зрители
Испания – Парагвай 0:0

 24 юни, Ланс, „Феликс Болаер“ – 38 100 зрители
България – Испания 1:6
0:1 Фернандо Йеро (6-дузпа), 0:2 Луис Енрике (19), 0:3 Фернандо Мориентес (54), 1:3 Емил Костадинов (57), 1:4 Фернандо Мориентес (81), 1:5 Кико Нарваес (88), 1:6 Кико Нарваес (90)

 24 юни, Тулуза, „Стад Мунисипал“ – 33 500 зрители
Нигерия – Парагвай 1:3
0:1 Селсо Аяла (1), 1:1 Уилсън Орума (11), 1:2 Мигел Бенитес (59), 1:3 Хосе Кардосо (86)

1998